Je ( ) est principalement un mot utilisé par une personne s'auto-désignant. Ce mot est classifié comme un pronom personnel de la première personne du singulier, au cas sujet, en français.

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle JE peut signifier :
 Japan Expo, un festival français sur la culture japonaise et asiatique ;
 Junior-Entreprise, un type d'association étudiante qui propose des services aux entreprises mettant en œuvre le savoir-faire de l'école ou de l'université (en général de commerce ou d'ingénieurs) dans laquelle elle est implantée ;
 juge des enfants en droit ;
 Jeux européens.

Code 
 Le code JE fait référence à Jersey, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays).
 Le code .je fait référence à Jersey, selon la liste des domaines Internet de premier niveau.

Culture et société 
 JE (journalisme d'enquête) est une émission de télévision d'affaires publiques québécoise.
 Je et Tu est une œuvre de Martin Buber, publiée en 1923.

Code